gyömbér (Zingiber) növénynemzetség
 gyömbér, közönséges gyömbér (Zingiber officinale) növényfaj, gyakran használt fűszer- és gyógynövény
 gyömbér, gyömbérgyöktörzs (Zingiberis rhizoma), a közönséges gyömbér (Zingiber officinale) gyöktörzse, melyet fűszerként és gyógynövényi drogként használnak fel
 Gyömbér (szlovákul Ďumbier), a legmagasabb hegy az Alacsony-Tátrában
 Gyömbér, keresztnév